Sivizzano, frazione del comune di Fornovo di Taro
 Sivizzano, frazione del comune di Traversetolo